The Mystery of Time är det sjätte studioalbumet i power metal-projektet Avantasia, utgivet 29 mars 2013.

Låtlista

Medverkande 
Tobias Sammet (lead vocals & bass)
Joe Lynn Turner (lead vocals)
Biff Byford (lead vocals)
Michael Kiske (lead vocals)
Cloudy Yang (lead vocals)
Ronnie Atkins (lead vocals)
Eric Martin (lead vocals)
Bob Catley (lead vocals)

Sascha Paeth (lead & rhytm guitar)
Bruce Kulick (lead guitars)
Oliver Hartman (lead guitars)
Arjen Lucassen (lead guitars)
Ferdy Doernberg (hammond B3 organ)
Michael Rodenberg (keyboard & piano)
Russel Gilbrook (drums)
German film orchestra Babelsberg

Musikalbum 2013